Гослар () — многозначный термин:

Топонимы 
 Гослар — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Гослар — район в Германии. Центр района — город Гослар. Район входит в землю Нижняя Саксония.
 Гослар — средневековый дворцовый комплекс в Нижней Саксонии.

Персоналии 
 Гослар, Нафтали Гирш бен-Яков — каббалист; автор «Maamar be-efscherut ha-Tibeit» (Амстердам, 1762). 
 Гослар де Монсабер, Жозеф де (1887—1981) — французский военный деятель, генерал.

Примечания